

Geografia
 12845 Crick – asteroide della fascia principale

Persone
 Francis Crick – neuroscienziato, biofisico, biologo molecolare britannico
 Henri Crick – ex cestista belga
 Jared Crick – giocatore di football americano statunitense